

Presentación previa 
Mijaíl Yuzhny fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Janko Tipsarević derrotó en la final a Li Zhe.

Cabezas de serie 

 ' Janko Tipsarević (Campeón)
  Christian Garin (Semifinales)
  Aslan Karatsev (Primera ronda)
  Zdeněk Kolář (Primera ronda)

<ol start=5>
  Grégoire Barrère ''(Primera ronda)
  Yannick Mertens ''(Segunda ronda)
  Axel Michon ''(Cuartos de final)
  Václav Šafránek ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Bangkok 2 2017